Abdullin ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Maratowitsch Abdullin (* 1985), russischer Eishockeyspieler 
 Rubin Kabirowitsch Abdullin (* 1950), russischer Pianist, Organist und Musikpädagoge